Jméno a příjmení Vojtěch Černý nosí více osobností:

 Vojtěch Černý (1893–1938) – český legionář, voják a vydavatel
 Vojtěch Černý (kněz) (1877–1970) – český římskokatolický kněz
 Vojtěch Černý (odbojář) (1917–1991) – český účastník protinacistického odboje

Související články 
 Vojtěch – jméno
 Černý – příjmení